Le terme Vanga est un nom vernaculaire qui peut être utilisé en français dans des sens différents pour désigner certains taxons ou certaines espèces d'oiseaux appartenant tous à la famille des Corvidés.

Nomenclature 
On désigne sous ce nom :
 L'ensemble de la famille des Vangidae, regroupée dans celle des Corvidae au sens de Sibley ;
 L'ensemble du genre monotypique Vanga de l'ancienne famille des Vangidae, qui ne comprend que l'espèce Vanga écorcheur;
 Certaines espèces de cette famille portant le nom commun de Vanga.

Listes des espèces d'oiseaux appelées « vanga » 

Vanga écorcheur - Vanga curvirostris
Vanga à queue rousse - Calicalicus madagascariensis 
Vanga de Lafresnaye - Xenopirostris xenopirostris
Vanga de Pollen - Xenopirostris polleni
Vanga-Sittelle - Hypositta corallirostris
Vanga de Van Dam - Xenopirostris damii

Nom d'oiseau ambigu